Adamsheide ist der deutsche Name folgender Orte:
 Abelino, Dorf im Rajon Osjorsk, Oblast Kaliningrad, Russland (bis 1946: Adamsheide, Kreis Darkehmen/Angerapp, Ostpreußen)
 Jadamowo, Dorf im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen (bis 1945: Adamsheide, Kreis Osterode, Ostpreußen)